Heinz Siegmann ist der Name folgender Personen:

* Heinz Siegmann (Jurist) (1908–1989), deutscher Jurist und Richter
 Heinz Siegmann (Verleger), deutscher Autor und Verleger